

Glavni događaji 

 počinje Peloponeski rat između Sparte i Atene te njihovih saveznika

Svjetska politika